CBR est un sigle qui peut signifier :

en français
 Chemins de fer de la Banlieue de Reims, un ancien réseau de chemin de fer secondaire français ; 
 Cimenteries et Briqueteries Réunies, une entreprise belge actuellement membre du groupe cimentier allemand HeidelbergCement ;
 crampé ben raide, en argot Internet québécois ;

en anglais
 Constant bit rate, un terme anglais utilisé en informatique décrivant le mode d'encodage d'une piste vidéo ou audio ;
 Case Based Reasoning, une technologie appartenant au domaine des sciences cognitives ;
 Chemical, Biological, and Radiological, un terme anglais équivalent à nucléaire, bactériologique et chimique, une catégorisation d'arme de destruction massive et les protections contre celles-ci (par exemple, une tenue NBC) ;
 Comic Book Resources, un site web américain spécialisé sur les comics ;
 , un test de portance de sol utilisé en génie civil.

cbr est un sigle qui peut désigner :
 .cbr (Comic Book Rar), un format de fichier compressé utilisé pour les bandes dessinées numérisées.

CBR est également un code pouvant signifier :
 Brodnica, en Pologne, sur les plaques minéralogiques ;
 Aéroport de Canberra, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Cleburne, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des gares d'Amtrak ;
 CBR, un modèle de moto sportive fabriquée par Honda.